Estádio António Coimbra da Mota je višenamjenski stadion u gradiću Estorilu u Portugalu, koji je u lisabonskom okrugu.

Sagrađen je 1939. godine.

Najviše ga se rabi za nogometne susrete.

Može primiti 5.000 gledatelja.

Ima tribine s triju strana, a jedna je tribina natkrivena. Ima rasvjetu, tako da se na njemu mogu igrati i noćne utakmice.

Svoje domaće utakmice na njemu igra nogometni klub Estoril.

Coimbra da Mota, António